Rivière Verte peut faire référence à :

Toponymes 
 Au Nouveau-Brunswick (Canada):
 Paroisse de Rivière-Verte : paroisse du comté de Madawaska;
 Rivière-Verte: village du comté de Madawaska;

 Au Québec (Canada) :
 Rivière Verte (rivière de l'Orient): cours d'eau douce de la Réserve faunique de Rimouski, de La Trinité-des-Monts et d'Esprit-Saint, dans la MRC de Rimouski-Neigette, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.

Hydronymes 
  : nom de nombreux cours d'eau au Canada et aux États-Unis.
 Au Québec :
 Rivière Verte (rivière-du-Loup)
 Rivière Verte (rivière Sainte-Anne)
 Rivière Verte (Maria)

Annexes 
 Autres couleurs :
 
 
 Rivière Grise
 
 
 
 Orange (fleuve)

Homonymie de toponyme